Александър Владимиров Дякович е български журналист и общественик.

Биография 
Роден е през 1899 г. в семейството на просветния деец, ботаник и историк Владимир Дякович и Люба Ризова. Редактор е на вестник „Зора“. От 1924 г. е инспектор по физическо възпитание при Министерство на народното просвещение. Преподава история на физическото възпитание във Висшето училище за телесно възпитание в София. В периода 1926 – 1929 е секретар на Българската национална спортна федерация, а от 1927 г. – председател на Съюза на бесарабските българи в България.

Убит е от Народния съд след Деветосептемврийския преврат през 1944 г.

Автор е на първата история по телесно възпитание в България.

Личният му архив се съхранява във фонд 1817К в Централен държавен архив. Той се състои от 482 архивни единици от периода 1871 – 1944 г.

Източници 

Български журналисти
Български спортни дейци
Български общественици
Жертви на Народния съд
Хора с архиви в Централния държавен архив
Български подпоручици
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За военна заслуга“